Bergshammar kan syfta på:

 Bergshammars socken – en socken i Södermanland, som ingick i Jönåkers härad
 Bergshammar, Nyköpings kommun – en tätort
 Bergshammars landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län
 Bergshammars församling – en tidigare församling i Strängnäs stift i Nyköpings kommun
 Bergshammars kyrka – en kyrkobyggnad i Bergshammar i Strängnäs stift
 Bergshammars distrikt – ett distrikt i Nyköpings kommun
 Bergshammar, Strängnäs kommun – en herrgård i Strängnäs kommun

Se även
 Bergshamra